Bagnulo steht für:
 Hugo Bagnulo (1915–2008), uruguayischer Fußballspieler und -trainer sowie Trainer der uruguayischen Nationalmannschaft
 (9920) Bagnulo, ein Asteroid